Intoshella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Darboux 1899 euplectellae M'Intosh, 1885. Intoshella ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Intoshella